Résultats détaillés de l'Open de Nice Côte d'Azur qui se déroule du 16 au .

Faits marquants 
 Richard Gasquet remporte le tournoi en simple en battant Fernando Verdasco en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Marcelo Melo et Bruno Soares s'imposent face à Rohan Bopanna et Aisam-Ul-Haq Qureshi.

Résultats en simple 

 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Nice

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Nice
ATP 2010
Tennis en France en 2010
Tennis en mai 2010
Nice au XXIe siècle